Эмануэль Морин (); () — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2018
 1-й Route bretonne
 1-й Manche-Atlantique
 1-й Boucles guégonnaises
 1-й — Этап 4 Tour Nivernais Morvan
 2020
 3-й Тропикале Амисса Бонго — Генеральная классификация

Примечания

Ссылки 
 Морин, Эмануэль на FirstCycling
 Морин, Эмануэль Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции